Alko (motorfiets), een merk motorfiets
Alko (winkel), Fins bedrijf met monopolie op alcoholverkoop